Вейк-ан-Зеє 1987 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 49-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 15 січня по 4 лютого 1987 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце поділили представники різних поколінь Найджел Шорт і Віктор Корчной.

 Категорія: 13.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1987 року

Турнірна таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на сайті 365chess.com 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1987 у шахах
Січень 1987
Лютий 1987